Il Campionato asiatico di calcio Under-16 2012 (ing. 2012 AFC Under-16 Championship) ha determinato le quattro squadre che rappresenteranno la AFC al Campionato mondiale di calcio Under-17 2013 negli Emirati Arabi Uniti. Il torneo si è svolto in Iran dal 22 settembre al 6 ottobre 2012.

Squadre qualificate 

 
 
 
 
 
 
 
  (nazione ospitante)

Stadi

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Campione 
Campione asiatico Under-16 2012

UZBEKISTAN(1º titolo)

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Campionato asiatico di calcio Under-16
 Campionato mondiale di calcio Under-17 2013
 Asian Football Confederation

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012
Campionato asiatico di calcio Under-16